Tegra steht für

 Nvidia Tegra, ein ARM-Ein-Chip-System für mobile Endgeräte
 russischer Nebenfluss des Jemza (Fluss)
 eine Comicfigur
 Tegra`i Bushasho, frühere Dynastie in Äthiopien, siehe: Liste der Herrscher des Königreichs Garo
 antike Festung am Ufer der Donau, siehe: Liste_antiker_Ortsnamen_und_geographischer_Bezeichnungen/Te
 Tegra (Gattung), eine Heuschreckengattung (Tegra cf. viridivitta)